MKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makoua (Congo)
 mkj – codice ISO 639-3 della lingua mokilese